

Населені пункти та їхні частини

 Кшивиці — село в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Кшивиці — село в гміні Осіна Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

 Кшивиці — частина села Пцим у гміні Пцим Мисьленицького повіту Малопольського воєводства

Примітки